Bruna steht für:

 Bruna (Vorname), weiblicher Vorname
 (290) Bruna, Asteroid
 Deutsch-akademische Verbindung Bruna, siehe Wiener akademische Burschenschaft Bruna Sudetia
 Bruna (Fluss), ein Fluss in Italien
 Bruna-Staumauer, eine ehemalige Staumauer am gleichnamigen Fluss in Italien
 Rav Bruna (Berona, Beruna oder auch Baruna, hebräisch: רב ברונא; ca.240–290), talmudischer Gelehrter in Babylonien

Bruna oder Brůna ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Bruna (* 1956), französische Politikerin, MdEP
 Antonio Bruna (1895–1976), italienischer Fußballspieler
 Cindy Bruna (* 1994), französisches Model
 Dick Bruna (1927–2017), niederländischer Zeichner und Kinderbuchautor
 Eduard Bruna (1822–1899), böhmischer Historiker
 Enrico Bruna (1880–1921), italienischer Ruderer
 Herbert Bruna (1926–2013), deutscher Schriftsteller
 Israel Bruna (1400–1480), deutscher Rabbiner
 Michal Brůna (* 1978), tschechischer Handballspieler
 Pablo Bruna (1611–1679), spanischer Komponist

Siehe auch:
 Pruna
 Bruno